Piggott kan syfta på:

 Stuart Piggott, brittisk arkeolog och forntidshistoriker
 Lester Piggott (1935-2022), brittisk jockey
 Piggott, Arkansas
 Piggott Peninsula